Nordyke steht für:
 Nordyke (Automarke), eine Automarke
 Nordyke (Nevada), ein Ort im Lyon County im US-Bundesstaat Nevada

Nordyke ist der Familienname folgender Personen:
 Deborah Nordyke (* 1962), US-amerikanische Biathletin und Skilangläuferin